Села:
 Терновиця — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Терновиця — Львівська область, Яворівський район